

Cinema 
 When Pigs Fly – film del 1993 diretto da Sara Driver

Musica 
 When Pigs Fly – album di Vollmer del 1999
 When Pigs Fly – album di Cevin Soling del 2002
 When Pigs Fly – album dei Chicarones del 2005

Teatro 
 When Pigs Fly – musical di Howard Crabtree and Mark Waldrop del 1996